Rich Fellers (né en 1959), cavalier américain de saut d'obstacles
 Sierra Fellers (né en 1986), skater professionnel américain